Café Wien steht für:

 Café Wien (Wernigerode) in Wernigerode
 Café Wien in Berlin, siehe Karl Kutschera (Gastronom) #Leben